GBW steht als Abkürzung für: 
 Gain bandwidth product (Verstärkungs-Bandbreite-Produkt), siehe Verstärkungs-Bandbreite-Produkt
 Generalbevollmächtigter für die Wirtschaft, siehe Aufrüstung der Wehrmacht
Gesellschaft für Bildung und Wissen
 Grüne Bildungswerkstatt, Bildungseinrichtung der österreichischen Partei „Die Grünen – Die Grüne Alternative“
 GBW Gruppe
 Gartenbauwissenschaft, siehe Gartenbau (Studiengang)

Abkürzung